Slogohimo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Slogohimo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Slogohimo, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar